Мужская сборная ветеранов Франции по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Францию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Франции (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—03 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2004 ||14 || 8 || 1 || 7 ||align=left|Alain Contat ||align=left|Jean-Pierre Bibollet ||align=left|Bernard Grandjean ||align=left|Robert Biondina ||align=left| ||align=left|
|-
| 2005 ||12 || 9 || 6 || 3 ||align=left|Maurice Arozamena ||align=left|Christophe Lehuenen ||align=left|Jean Porquet ||align=left|Pierre Perrin ||align=left| ||align=left|Irénée Gaudreau
|-
| 2006 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2007 ||9 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Maurice Arozamena ||align=left|Christophe Lehuenen ||align=left|Cyril Vigneau ||align=left|Pierre Perrin ||align=left| ||align=left|
|-
| 2008—10 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2011 ||18 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Christophe Lehuenen ||align=left|Cyril Vigneau ||align=left|Yvon Lebailly ||align=left|Joseph Chartier ||align=left|Pierre Perrin ||align=left|Irénée Gaudreau
|-
| 2012 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2013 ||18 || 9 || 1 || 8 ||align=left|Patrick Boez ||align=left|Christophe Lehuenen ||align=left|Michel Cambray ||align=left|Yvon Lebailly ||align=left|Pierre Perrin ||align=left|
|-
| 2014 ||24 || 8 || 1 || 7 ||align=left|Eric Richert ||align=left|Thierry Donard ||align=left|Alain Ciocca ||align=left|Pascal Adam ||align=left|Andre Agostini ||align=left|
|-
| 2015 ||21 || 7 || 1 || 6 ||align=left|Pascal Adam ||align=left|Thierry Donard ||align=left|Christophe Walter ||align=left|Guy Unverzagt ||align=left|Gérard Mergy ||align=left|
|-
| 2016 ||17 || 8 || 3 || 5 ||align=left|Pascal Adam ||align=left|Thierry Donard ||align=left|Christophe Walter ||align=left|Guy Unverzagt ||align=left|Gérard Mergy ||align=left|
|-
| 2017 ||19 || 7 || 1 || 6 ||align=left|Jean-Claude Girodon ||align=left|Joel Bibier Cocatrix ||align=left|Alain Musard ||align=left|Guy Barbier ||align=left|Michel Paraillous ||align=left|
|-
| 2018 ||17 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Pascal Adam ||align=left|Thierry Donard ||align=left|Christophe Walter ||align=left|Didier Ventre ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||24 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Jean-Claude Girodon' ||align=left|Joel Bibier ||align=left|Michel Paraillous ||align=left|Guy Barbier ||align=left|Jean Marie Bouchet ||align=left|Jacky Petit
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Франции по кёрлингу
 Женская сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Франции по кёрлингу

Ссылки 
 Франция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Франции

Франция
Кёрлинг во Франции
Кёрлинг